Александр Кузьминский:

 Кузьминский, Александр Михайлович (1914 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель Вологодской области.
 Кузьминский, Александр Николаевич (1910—1944) — советский футболист.
----
 Кузминский, Александр Михайлович (1844—1917) — русский судебный деятель, сенатор, первоприсутствующий в соединенном присутствии первого и кассационного департаментов Сената.